Meulekreek (Middelburg), een kreek bij het Belgisch Middelburg ("Meulen" is dialect voor "molen", maar Meulekreek is de officiële naam.)
Molenkreek (Schoondijke), een kreek bij Schoondijke
Molenkreek (Sint-Margriete), een kreek bij Sint-Margriete
Molenkreek (Westdorpe), een kreek bij Westdorpe